Узун Хаса́н (; ), Ну́срат ад-Дин Абу Наср Хаса́н-бек (1425, Диярбакыр — , Тебриз) — глава и правитель туркоманской племенной конфедерации Ак-Коюнлу и одноимённого государства с 1453 по 1478 год, создавший недолговечную империю, в состав которой входили территории Ирана, Ирака, Анатолии, Армении и Азербайджана. Титуловался как «Падишах Ирана».

В 1461 году начал кампанию против Кара-Коюнлу. Со смертью Джаханшаха в 1467 году, Узун Хасан присоединил территории в Азербайджане и Ираке. K 1469 году подчинил территорию всего Ирана.

Узун Хасан являлся самой важной фигурой династии Ак-Коюнлу. Он правил огромной частью рассматриваемого региона с 1453 по 1478 год.

Биография 
Происходил из рода Ак-Коюнлу. Один из сыновей Али ибн Кара-Османа (? — 1438), бея государства Ак-Коюнлу (1435—1438). Родился в 1423 году в семейном владении Диярбакыре (его предоставил роду Тамерлан). Получил хорошее образование. В юности проявил военный талант. В это время шла борьба за власть в середине племенной конфедерации Ак-Коюнлу. В 1438 году погиб его отец Али-бей. Вскоре Узун-Хасан вмешался в борьбу за султанский трон.

Узун-Хасан боролся против государства Кара-Коюнлу, а после гибели брата Джахангир-бека (1444—1453) в 1453 году и захвате Диарбакыра против представителя другой линии правящего рода Кылыч-Арслана ибн Ахмеда и Кара-Коюнлу. Только в 1457 году Узун-Хасан сумел полностью стать правителем государства Ак-Коюнлу.

Внутренняя политика 
В битве против своего брата Джахангира (1444—1453) он с легкостью одержал победу и начал независимо править государством. В 1467 году произошла Мушская битва между Узун Хасаном и правителем государства Кара-Коюнлу — Джаханшахом. Узун Хасан, одержавший победу над Джаханшахом, основал государство Ак-Коюнлу. Поддерживал связи с европейскими государствами, а именно с Венецией, о чём остались свидетельства путешественника Катерино Дзено.

Носил титул «Падишах Ирана». Будучи глубоко религиозным человеком, Узун Хасан перевёл на тюркский язык Коран и современники называли его даже «Коран-Хасаном». Узун Хасан сумел несколько упорядочить налоговую систему в государстве, для чего был издан специальный свод законоположений, известный под названием «Канун-намэ». В «Канун-намэ» определялись как сами подати и повинности, так и порядок их сбора. Этот юридический документ должен был предотвратить произвольную эксплуатацию и просуществовал ещё длительное время после правления Узун Хасана.

Внешняя политика 
В правление Узун Хасана Ак-Коюнлу выросло из небольшого местного княжества в Восточной Анатолии в исламскую мировую державу, господствующую над большей частью центральных исламских земель. Для упрочения своей власти Узун Хасан поддерживал дипломатические отношения с соседними странами, а также с государствами Западной Европы. В этом деле ему помогала его мать Сара-хатун — умная и дальновидная женщина, принимавшая участие в дипломатических переговорах с соседними странами.

Ак-Коюнлу подчинили бо́льшую часть Курдистана. Округ Джазира был взят в 1470 году; крепости Битлис и Чолемерик последовали за ним в том же или последующем году. Теперь во власти Узун Хасана оказался весь Курдистан, и он принялся уничтожать ведущие семейства Курдистана, особенно те, что были в прошлом проявили себя преданными сторонниками или были подданными Кара-Коюнлу. Султан Узун Хасан имел родственные связи с Сефевидами, так как породнился с Шейхом Джунейдом (1447—1460), а в 1470 году он возвёл на трон его сына.

Отношения с Тимуридами 
Ак-Коюнлу поддерживало связи с Тимуридами. Но отношения испортились из-за стремления царя Абу Саида захватить Ак-Коюнлу. Он хорошо подготовил войско и собрал большую армию для нападения. Узун Хасан отправил послов, чтобы напомнить о былой дружбе и предотвратить войну, но Абу Саид продолжал двигаться. Добравшись до Миянде, войско встретила суровая зима 1468 года. Единственным выходом к спасению была область Мугань, где был тёплый климат. Но Узун Хасан занимал именно эту область. По дороге в Мугань, армия Абу Саида сильно пострадала и не имела сил для сражения. Абу Саид был вынужден бежать, но он был схвачен и приведён к Узун Хасану, который ждал его сидя на троне. Через несколько дней тимуридский беженец при дворе Ак-Коюнлу попросил об экстрадиции Абу Саида из-за кровной мести. Узун Хасан выполнил его просьбу и тимурид казнил Абу-Саида. Позже палач Абу-Саида был посажен на гератский трон войсками Узун Хасана в качестве вассала.

Всего за два года Узун Хасан полностью сверг Кара-Коюнлу и уменьшил Тимуридскую империю до статуса местных царств в Хорасане и Трансоксании. Второе Княжество Ак-Коюнлу, таким образом, почти мгновенно превратилось из небольшой группы кланов, враждующих между собой за летние и зимние стоянки и за право собирать пошлины с проезжающих купцов, в исламскую мировую державу, озабоченную вопросами мирового господства, международных военных союзов и межконтинентальной торговли.

Отношения с Османами 

Вёл борьбу с османским султаном Мехметом II (1451—1481). Первая битва между ними — Гойлухисарская, произошедшая в 1461 году. В это же время мать Узун Хасана — Сара-хатун была послана для налаживания отношений с османским султаном.

Среди многих жён Узун Хасана была дочь Трабзонского правителя — Феодора Деспина-хатун (Минорский называл её Катерина). Ещё долгое время назад эта территория являлась имением государства Аккоюнлу. Трабзонская проблема являлась не менее важным фактором начала борьбы с османами. Узун Хасан, опираясь на помощь венецианских правителей, ждал поддержки, а именно огнестрельного оружия. Однако, вопреки его ожиданиям, венецианцы предали его и начали вести тайные переговоры с османским правителем. В битве при Бейшехре Узун Хасан потерпел поражение. В Малатийской битве разгромил войска османского правителя. В 1473 году произошла битва при Отлукбели, которая из-за поражения войска Узун Хасана стала причиной ослабления государства Ак-Коюнлу.

Отношения с Грузией 
В 1474—1477 годах совершал походы в Грузинское царство. Для завоевания симпатии населения провёл «Свод законов» (Канун-намэ). Несмотря на его мудрую политику, ему не удалось создать сильное централизованное государство, так как кочевые феодалы не подчинялись центральной власти. Султан Узун Хасан имел родственные связи с сефевидами, так как породнился с Шейхом Джунейдом (1447—1460), а в 1470 году он возвёл на трон его сына.

Отношения с Мамлюками 
Узун Хасан пытался играть в религиозную политику за счёт Мамлюков, и в 1473 году сумел добиться чтения своего имени в Медине в хутбе, его агенты были арестованы до того, как сумели организовать то же действие в Мекке.

После смерти Узун Хасана 
После смерти Узун Хасана власть перешла к его сыну — Йакубу-падишаху (1478—1490), который продолжил политику отца. После смерти Йакуб-падишахa государство Ак-коюнлу распалось на две части. Одно из этих государств, возглавляемое Алванд-Мирзой, включало в свой состав северо-западный Иран, а также Армению и Арран. В территорию другого государства, управляемого Мурад-падишахом, входили земли Иранского и Арабского Ирака и Фарса. Вскоре на территории государства Аккоюнлу возникло государство Сефевидов.

Семья 
У Узун-Хасана было четыре жены:
 Сельджук Шах Бегум, дочь своего дяди по отцу, Кур Мухаммада
 Джан Бегум, дочь Даулат Шаха Булдукани
 Тарджил Бегум, дочь Омера Зараки
 с 1458 года Феодора Мегала Комнена, дочь императора Трапезунда Иоанна IV, более известная в истории как Деспина-хатун.

От разных жён у него было семь сыновей и три дочери:
 Огурлу-Мухаммад-бек (? — 1477), наместник Шираза (1473—1474) и Сиваса (1474—1477)
 Зейнал-бек (? — 1473)
 Мирза Халил-бек (? — 1478), 2-й султан Ак-Коюнлу (1478)
 Якуб-бек (1464—1490), 3-й султан Ак-Коюнлу (1478—1490)
 Максуд-бек (? — 1478), наместник Багдада (1453—1478)
 Юсуф-бек
 Масих-бек
 дочь Алам Шах Бегум (1460—1522), также известная как Халима Беки Аги, стала женой шейха Ардебиля Султана Гейдара Сефевида (1460—1488) и матерью шаха Ирана Исмаила I Сефевида .

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военачальники Средневековья
Правители Ак-Коюнлу